Урожайное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Урожайное — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Урожайное — село в Наурзумском районе Костанайской области, упразднено в 2008 году.
 Урожайное — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 Урожайное — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Урожайное — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Урожайное — прежнее, до 1992 года, название села Актасты в Айтекебийском районе Актюбинской области.

Россия 
 Урожайное — село в Павловском районе Алтайского края, упразднено в 1989 г.
 Урожайное — село в Советском районе Алтайского края.
 Урожайное — село в Ромненском районе Амурской области.
 Урожайное — село в Терском районе Кабардино-Балкарии.
 Урожайное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Урожайное — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Урожайное — село в Симферопольском районе Крыма.
 Урожайное — село в Советском районе Крыма.
 Урожайное — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Урожайное — село в составе города Лесозаводск Приморского края.
 Урожайное — село в Томаринском районе Сахалинской области.
 Урожайное — село в Левокумском районе Ставропольского края.

Украина 
 Урожайное — село в Тывровском районе Винницкой области.
 Урожайное — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Урожайное — посёлок в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Урожайное — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Урожайное — посёлок в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Урожайное — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.
 Урожайное — село в Борщевском районе Тернопольской области.
 Урожайное — село в Бериславском районе Херсонской области.
 Урожайное — село в Бобровицком районе Черниговской области.

См. также 
 Урожайное сельское поселение
 Урожайный
 Урожай